Ferrari usó su motor V12 de 2 litros (1995 cc/121 in3) en varios modelos, todos llamados 166 por el desplazamiento en cc de cada cilindro. La mayoría de los primeros 166 fueron automóviles deportivos construidos para las carreras, aunque la compañía lanzó una línea posterior de modelos de calle gran turismo.

Los siguientes modelos utilizaron el nombre 166:
 1948 Ferrari 166 F2 - modelo de Fórmula 2
 1948 Ferrari 166 S -  barchetta y cupé de competición
 1948 Ferrari 166 SC - roadster de carreras Spyder Corsa
 1948 Ferrari 166 MM - barchetta y cupé de competición para las Mille Miglia
 1949 Ferrari 166 Inter - carrocería cupé y cabriolet
 1949 Ferrari 166 FL - modelo de Fórmula Libre
 1950 Ferrari 166 MM Berlinetta Le Mans - berlinetta para carreras de resistencia
 1953 Ferrari 166 MM/53 - barchetta y cupé de carreras para las Mille Miglia, actualizado para la temporada de 1953
 1953 Ferrari-Abarth 166 MM/53 - barchetta y cupé de competición

El Ferrari Dino de 1965 y el de 1967 (un Fórmula 2) utilizó un motor V6 de 1.6 L.

166